Les « arènes de Barcelone » peuvent faire référence : 
 aux arènes La Monumental, les seules arènes encore en activité à Barcelone en 2017 (mais uniquement pour des événements musicaux et des spectacles de cirque) ; 
 à Las Arenas, d'anciennes arènes de Barcelone aménagés depuis 2001 en centre commercial.